Аббревиатура КПМ может означать:
 КПМ (Коммунистическая партия Македонии) — македонская секция Коммунистической партии Югославии, некогда правящей партии в СФРЮ.
 КПМ (Коммунистическая партия Малайи) — коммунистическая партия в Юго-Восточной Азии, основанная в 1930 году.
 КПМ (Коммунистическая партия молодёжи) — оппозиционная группа антисталинской направленности, существовавшая в Воронеже в 1947—1949 годах.
 КПМ (Контрольно-проверочная машина) — устройства для автоматизированного проведения регламентных проверок вооружения и боеприпасов.

См. также 
 КПМ-1 (Конденсаторная подрывная машинка) — советская подрывная машинка, действующая от индуктора.